Азарт — разновидность эмоционального состояния.

Изделия 
 «Азарт» — российская цифровая радиостанция 6 поколения Р-187П1.
 «Азарт» — серия российских лопат из броневой стали:
 «Азарт» — лопата пехотная малая (с пилой и гвоздодером, транспортиром и мерной линейкой в см, самозатачивается в процессе работы, служит рубящим  инструментом), с чехлом;
 «Азарт-0» — лопата пехотная малая без чехла;
 «Азарт-Б» — лопата сапёрная большая с чехлом;
 «Азарт-М» — пехотная лопата из высокопрочной броневой стали.

См. также 
 Азарт любви
 Азарт удачи
 Кураж (значения)